Струга може да се отнася за:

 Струга, град в Северна Македония;
 Струга, село в община Свети Джурдж, Хърватия;
 Струга Банска, село в община Двор, Сисашко-мославска жупания, Хърватия;
 Струга Нартска, село в община Ругвица, Загребска жупания, Хърватия;
 „Струга“, улица във Варна, България.

Вижте също 
 Струг, машина;